1984 – dwudziesty pierwszy sezon Szwedzkiej Formuły 3.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

1984 w sportach motorowych
1984